Wierchniaczka – wieś rejonie skolskim obwodu lwowskiego, dawniej Wyżłów
 Wierchniaczka – osiedle typu miejskiego w rejonie chrystyniwskim obwodu czerkaskiego